Fernando Campos puede referirse a:

 Fernando Campos Harriet, jurista e historiador chileno.
Fernando Campos, actor argentino.
Fernando Campos Quiroz, exfutbolista chileno.
 Fernando de Campos y Salcedo, jurista español.
 Fernando Roldán Campos, exfutbolista chileno.
 Fernando Sánchez Campos, político costarricense.